

Film
Glass Houses – film del 1922 diretto da Harry Beaumont
Glass Houses – film del 1972 diretto da Alexander Singer

Musica
Glass Houses – album di Billy Joel